Караульщук Вадим Павлович — учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Караульщук Олександр Володимирович (* 1983) — український хокеїст, центральний нападник.

Примітки